Аттли () — английская фамилия.

Известные носители 
 Аттли, Терри (1951—2021) — английский музыкант, бас-гитарист группы Smokie, один из её основателей.
 Аттли, Элисон (1884—1976) — английская детская писательница.